

Бельгія 
 Сен-Віт (; ; ) — місто у Бельгії, у провінції Льєж у Німецькомовній громаді країни

Франція 
 Сен-Віт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Сен-Віт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду